Onder de vulkaan, een roman uit 1947 van Malcolm Lowry
Under the Volcano (film), een verfilming van de gelijknamige roman door John Huston